Mikaël Tam (né le  dans la ville de Québec au Québec) est un joueur professionnel sino-canadien de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.  .

Biographie
Tam joue depuis la saison 2007-2008 avec les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En , il reçoit un coup de coude de la part de Patrice Cormier des Huskies de Rouyn-Noranda et convulse sur la glace. Il est emmené à l'hôpital où il reste deux jours en observation mais n'a finalement pas de séquelles. En , il signe un contrat avec une formation norvégienne. L'équipe en question est le Sparta de Sarpsborg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Remparts de Québec || LHJMQ || 64 || 1 || 10 || 11 || 106 || 11 || 0 || 4 || 4 || 21
|-
| 2008-2009 || Remparts de Québec || LHJMQ || 68 || 8 || 10 || 18 || 101 || 17 || 4 || 6 || 10 || 14
|- 
| 2009-2010 || Remparts de Québec || LHJMQ || 50 || 10 || 13 || 23 || 51 || 9 || 3 || 3 || 6 || 8
|- 
|2010-2011 || Remparts de Québec||LHJMQ || 68 || 19 || 26 || 45 || 90 || 18 || 3 || 5 || 8 || 30
|- 
|2010-2012 || Remparts de Québec||LHJMQ || 68 || 15 || 28 || 43 || 106 || 11 || 1 || 4 || 5 || 21
|- 
|2012-2013 || Sharks de Worcester ||LAH || 19 || 0 || 1 || 1 || 31 || - || - || - || - || -
|- 
|2012-2013 || Bulls de San Francisco ||ECHL || 37 || 3 || 9 || 12 || 75 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-  
|2013-2014 || Monsters du lac Érié || LAH || 34 || 1 || 5 || 6 || 67 || - || - || - || - || -
|- 
|2013-2014 || Cutthroats de Denver ||LCH || 14 || 2 || 7 || 9 || 16 || 14 || 3 || 3 || 6 || 14
|- 
|2014-2015 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 17 || 1 || 3 || 4 || 10 || 12 || 0 || 7 || 7 || 7
|-
| 2015-2016 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 42 || 6 || 10 || 16 || 69 || 6 || 1 || 2 || 3 || 43
|-  
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|2016-2017 || Admirals de Norfolk || ECHL || 36 || 9 || 13 || 22 || 30 || - || - || - || - || -
|-  
|2017-2018 || KRS Heilongjiang || VHL || 33 || 3 || 5 || 8 || 62 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || KRS-ORG Beijing || VHL || 43 || 4 || 8 || 12 || 68 || - || - || - || - || -
|-  
|2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || KRS-ORG Beijing || VHL ||35 || 5 || 5 || 10 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 11 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
|2020-2021 || Rush de Rapid City || ECHL || 66 || 2 || 17 || 19 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Red Star Kunlun || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur chinois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Cutthroats de Denver
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur du Rush de Rapid City
Défenseur de hockey sur glace